Кебу — божество єгипетської міфології
 Кебу — монета африканського континенту (Гана, Буїлса-Канжага (або Кан'яга))

Також 
 КЕБУ (Інтернет) — Команда Електронних Бібліотек України.

Акроніми